Hodgson kan avse:

Personer
 Hodgson  – engelskt efternamn
 Hodgson (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Astronomi
 2888 Hodgson – asteroid i huvudbältet

Fåglar
Fågelarter uppkallade efter Brian Houghton Hodgson, som samlade in dem från Nepal och angränsande områden:
 Hodgsonhökgök
 Hodgsonrödstjärt
 Hodgsonträdkrypare

Geografi
Geografiska artiklar med namn, som innehåller namnet Hodgson:
 Hodgson Lake: Antarktis
 Hodgson Range, Australien
 Hodgson River, Australien
 Hodgson's Peaks, Lesotho
 Cape Hodgson, Antarktis
 Kap Hodgson, Grönland